

Cinema
Gli ammutinati di Sing Sing (Within These Walls) – film statunitense del 1945 diretto da H. Bruce Humberstone

Televisione
Within These Walls – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1974 al 1978
Tra queste mura (Within These Walls) – film per la televisione statunitense del 2001 diretto da Mike Robe